Штоклаза () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штоклаза, Мартин (род. 1979) — лихтенштейнский футболист и футбольный тренер.
 Штоклаза, Михаэль (род. 1980) — лихтенштейнский футболист.